Robert Frank (1924–2019) svájci-amerikai fotográfus
 Robert Frank (1990) ausztrál asztaliteniszező, olimpikon